Revúca může být:
 Revúca – město na Slovensku
 Revúca (Oravská Polhora) – osada obce Oravská Polhora
 Revúca (řeka) – řeka v Liptově
 Revúca (chráněný areál) – chráněný areál v oblasti Velké Fatry
 Revúca (přítok Ipeľu) – přítok Ipeľu

Související články 
 Liptovské Revúce